Jménem Jan a příjmením Dobeš je pojmenováno více lidí:
 Jan Dobeš (písmák) (1826–1898) – písmák a kronikář ve Stříteži nad Bečvou
 Jan Dobeš (kreslíř) (1845–1926) – kreslíř a ilustrátor
 Jan Dobeš (fyzik) (* 1944) – jaderný fyzik
 Jan Dobeš (historik) (* 1968) – archivář a historik 20. století
 Jan Dobeš (politik) – psycholog a politik VV, bratr Pavla Dobeše